Чемпионат Австралии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование австралийских смешанных парных команд по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2007 года. Организатором является Федерация кёрлинга Австралии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Австралию на международной арене как её смешанная парная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 Australian Nationals – Mixed Doubles Results – Australian Curling Federation

См. также 
 
 
 
 

Кёрлинг
Австралия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2007 года
Соревнования по кёрлингу в Австралии